Zinkensdamm (landhuis), een gebied en een voormalig landhuis in Södermalm in de binnenstad van Stockholm;
Zinkensdamm (metrostation), een station van de Stockholmse metro.